Кілька судноплавних ліній задіяні в інтермодальних вантажних перевезеннях в рамках міжнародної торгівлі.

Список найбільших судноплавних компаній контейнерних перевезень 
Це список 30 найбільших контейнерних судноплавних компаній станом на 14 квітня 2022 року, за даними Alphaliner, ранжованих у порядку ємності їхнього флоту в 20-футовому еквіваленті (TEU). У січні 2022 року MSC вперше з 1996 року обігнала Maersk у контейнерній лінії з найбільшою вантажопідйомністю. Hanjin також був одним із найбільших, але зараз він не існує.

Примітки 

Списки компаній